Americká kuchyně může být:

 Americká kuchyně, kuchyně USA
 Severoamerická kuchyně
 Jihoamerická kuchyně
 Cuisine américaine, v překladu americká kuchyně, francouzský film z roku 1998